Character est le septième album du groupe de death metal mélodique suédois Dark Tranquility, sorti en 2005.

Titres 

The new build 
Through smudged lenses
Out of nothing 
The endless feed 
Lost to apathy 
Mind matters 
One thought
Dry run 
Am I 1? 
Senses tied
My negation

Bonus DigiPack:

Lost to apathy (video clip)
Damage done (live in Korea)
The wonders at your feet (Live in Korea)
Final resistance (Live in Korea)
The treason wall (Live in Korea)

Album de Dark Tranquillity
Album musical sorti en 2005
Album publié par Century Media Records